Оле́нівка () — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.